Аллозаври́ды () — семейство хищных ящеротазовых динозавров подотряда теропод. Жили на территории Азии, Европы и Северной Америки 171,6—112,0 млн лет назад. Впервые семейство было выделено американским палеонтологом Отниелом Чарлзом Маршем в 1878 году.

Описание 
Аллозавриды были довольно большими хищными динозаврами с достаточно мощными челюстями, но не такими мощными как у тираннозаврид.  Передние лапы аллозаврид были средней для теропод длины. У некоторых аллозаврид на голове и на спине (как, например, у акрокантозавра) был гребень.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на июль 2016 года в семейство включают всего 2 вымерших рода:
 Род Аллозавр (Allosaurus)
 Род Saurophaganax

Кладограмма 
Кладограмма взаимоотношений различных групп по Benson, Carrano и Brusatte 2010 года:

Кладограмма по Zanno и Makovicky 2013 года:

Примечания 

Аллозавроиды
†
Динозавры юрского периода
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем